SU, Su, su eller su kan avse:

SU 
 nationalitetsmärke för motorfordon från Sovjetunionen fram till 1991 då denna upplöstes
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 Svenska Utvecklingsaktiebolaget
 Stockholms universitet
 Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation.
 Skinners Union, ett företag som tillverkade förgasare

Su
 Su (namn), ett vanligt kinesiskt efternamn

su eller .su 
 su (Unix), ett Unix-kommando som kör program som annan användare
 Sovjetunionens toppdomän

Se även 
 Soe (ort i Indonesien)
Socialutskottet i Sveriges riksdag, (SoU)